Liga Światowa siatkarzy 1993

Informacje ogólne 
Ta edycja Ligi Światowej siatkarzy posiadała dwanaście zespołów. Zwycięzca, ekipa brazylijska otrzymała nagrodę w wysokości trzech milionów dolarów, tym samym przerywając serię trzech zwycięstw w Lidze Światowej ekipy włoskiej.

Uczestnicy

Faza interkontynentalna

Grupa A 
Wyniki

|}

Tabela

Grupa B 
Wyniki

|}

Tabela

Faza finałowa 
Półfinały

|}

Mecz o 3. miejsce

|}

Finał

|}

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 

Liga Światowa w piłce siatkowej
1993 w piłce siatkowej